El nombre Charles Holland puede hacer referencia a:

 Charles Holland (1733 - 1769), actor de teatro británico.
 Charles Holland (1768 - 1849), también actor y sobrino del anterior.